Lee Islands kan syfta på följande platser:

Sydgeorgien och Sydsandwichöarna 

 Outer Lee Island, ö, 
 Inner Lee Island, ö, 

Robotskapade Sydgeorgien och Sydsandwichöarnaförgreningar